Eden Roc peut désigner :
 l'hôtel du Cap-Eden-Roc aussi connu sous le nom d'« Eden Roc », un palace de France situé à Antibes ;
 Eden Roc, une census-designated place des États-Unis située à Hawaï ;
 Eden Roc, un album du compositeur italien Ludovico Einaudi sorti en 1999.